Ratschiller ist der Familienname folgender Personen:

Hosea Ratschiller (* 1981), österreichischer Künstler, Kabarettist und Radiojournalist
Marco Ratschiller (* 1974), Schweizer Journalist
Tobias Ratschiller, Südtiroler Software-Entwickler